Междунаро́дный кинофестива́ль в Торо́нто () — ежегодный кинофестиваль, проводящийся в Торонто (Канада) с 1976 года. В настоящее время фестиваль обычно начинается вечером в сентябрьский четверг после канадского Дня Работников (, первый понедельник сентября) и длится десять дней.

История 
Фестиваль появился в 1976 году как «фестиваль фестивалей», на котором демонстрировалась коллекция фильмов с других фестивалей, и со временем стал одним из крупнейших кинофестивалей: в 2007 году на конкурс было представлено 4156 кинолент, из которых отобрано и показано 349 (из 55 стран) в рамках 19 программ.

Приз зрительских симпатий 
В отличие от многих других кинофестивалей на фестивале отсутствует официальное жюри и главным призом является Приз зрительских симпатий, присуждаемый по результатам зрительского голосования.

Победители:
 1978 — Подружки
 1979 — Лучший парень
 1980 — Плохое время
 1981 — Огненные колесницы
 1982 — Буря
 1983 — Большое разочарование
 1984 — Места в сердце
 1985 — Официальная версия
 1986 — Закат американской империи
 1987 — Принцесса-невеста
 1988 — Женщины на грани нервного срыва
 1989 — Роджер и я
 1990 — Сирано де Бержерак
 1991 — Король-рыбак
 1992 — Строго по правилам
 1993 — Шустрая
 1994 — Священник
 1995 — Антония
 1996 — Блеск
 1997 — Висящий сад
 1998 — Жизнь прекрасна
 1999 — Красота по-американски
 2000 — Крадущийся тигр, затаившийся дракон
 2001 — Амели
 2002 — Оседлавший кита
 2003 — Затойчи
 2004 — Отель «Руанда»
 2005 — Цоци
 2006 — Белла
 2007 — Порок на экспорт
 2008 — Миллионер из трущоб
 2009 — Сокровище
 2010 — Король говорит!
 2011 — И куда мы теперь?
 2012 — Мой парень — псих
 2013 — Двенадцать лет рабства
 2014 — Игра в имитацию
 2015 — Комната
 2016 — Ла-Ла Ленд
 2017 — Три билборда на границе Эббинга, Миссури
 2018 — Зелёная книга
 2019 — Кролик Джоджо
 2020 — Земля кочевников
 2021 — Белфаст
 2022 — Фабельманы

Примечания

Ссылки 
 
 Международный кинофестиваль в Торонто. Справка

Фестивали, появившиеся в 1976 году